El término fuego fatuo puede hacer referencia a:

 Fuego fatuo, un fenómeno consistente en la inflamación de ciertas materias;
 Fuego fatuo (ópera), ópera cómica de 1918 de Manuel de Falla;
 Canción del fuego fatuo, una de las escenas del ballet El amor brujo de Manuel de Falla;
 Estudio trascendental n.º 5, conocido como Feux follets (en francés, Fuego fatuo), una composición de Franz Liszt;
 Fuego feérico, capacidad ficticia de la raza drow, presente en relatos de la literatura fantástica.